

Hydronyme 
 La Vesgre est une petite rivière française, de 46 km de long,  affluent de rive droite de l'Eure et sous-affluent de la Seine, qui coule dans les départements des Yvelines et  d'Eure-et-Loir.

Hydronyme homophone 
 Le Vègre (ou la Vegre) est une rivière française, affluent de la Sarthe en rive droite coulant dans le département de la Sarthe, donc un sous-affluent de la Loire par la Sarthe et la Maine.

Toponymes 
  Condé-sur-Vesgre est une commune française située dans le département des Yvelines en région Île-de-France.
 Berchères-sur-Vesgre est une commune française située dans le département d'Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire.